Sept comtés des États-Unis portent le nom de comté de Howard () :
 le comté de Howard, situé dans l'État de l'Arkansas ; nommé en l'honneur de James H. Howard, membre du Sénat de l'État ;
 le comté de Howard, situé dans l'État de l'Indiana ; nommé en l'honneur de Tilghman Ashurst Howard, sénateur de l'Indiana ;
 le comté de Howard, situé dans l'État de l'Iowa ; nommé en l'honneur de Tilghman Ashurst Howard, sénateur de l'Indiana ;
 le comté de Howard, situé dans l'État du Maryland ; nommé en l'honneur de John E. Howard (1752-1827), gouverneur du Maryland (1789-1791) ;
 le comté de Howard, situé dans l'État du Missouri ; nommé en l'honneur de Benjamin Howard, gouverneur du Territoire du Missouri ;
 le comté de Howard, situé dans l'État du Nebraska ; nommé en l'honneur d'Oliver O. Howard (1830-1909), général de l'armée nordiste durant la Guerre de Sécession ;
 le comté de Howard, situé dans l'État du Texas ; nommé en l'honneur de Volney E. Howard (1809-1889), représentant du Texas (1849-1853).